Renata (bromfiets), een historisch Nederlands merk van bromfietsen
 Renata (voornaam), een meisjesnaam